Sakai puede hacer referencia a:

Poblaciones 
 Sakai (Osaka), ciudad japonesa de la prefectura de Osaka.
 Sakai (Fukui), ciudad japonesa de la prefectura de Fukui.
 Sakai (Gunma), antigua ciudad japonesa de la prefectura de Gunma.
 Sakai (Ibaraki), ciudad japonesa de la prefectura de Ibaraki.
 Sakai (Nagano), población japonesa de la prefectura de Nagano.

Personas 
 Saburo Sakai, piloto de combate y as japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
 Richard Sakai, productor televisivo, ganador del premio Emmy.
 Stan Sakai, historietista estadounidense de ascendencia japonesa, ganador del Premio Eisner.
 Kazuya Sakai, pintor argentino de origen japonés.
 Takashi Sakai, militar japonés que alcanzó el rango de teniente general en el Ejército Imperial Japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
 Yasushi Sakai, militar japonés que alcanzó el rango de teniente general en el Ejército Imperial Japonés durante la Segunda Guerra Mundial
 Izumi Sakai, nombre real de la cantante japonesa Zard.
 Sakai Tadatsugu, samurái japonés que durante el período Sengoku de la historia de Japón sirvió como uno de los principales generales de Tokugawa Ieyasu.

Otros 
 Proyecto Sakai, software educativo de código abierto.
 Incidente Sakai, ejecución de 11 marinos franceses en 1868 por el clan Tosa.